Anthony Collins kan henvise til:

 Anthony Collins (filosof) (1676−1729), en engelsk filosof
 Anthony Collins (komponist) (1893−1963), en engelsk komponist og dirigent